Virginia City désigne :

 Virginia City, une ville du Montana ;
 Virginia City, une ville du Nevada ;
 Virginia City, une ancienne localité, aujourd'hui ville-fantôme du Texas.
 Virginia City, une ville de Virginie.

Cinéma 
 Virginia City, un film datant de 1940, avec Errol Flynn.